

Édifice religieux 
 
 Église Saint-Sixte : église (et paroisse) de l'Archidiocèse de Montréal
 Chapelle Saint-Sixte d'Eygalières : chapelle romane située à Eygalières dans les Alpilles

Toponymie

Canada 
 Saint-Sixte, municipalité de la MRC  Papineau, de la région administrative de Outaouais, au Québec.
 la rivière Saint-Sixte, un tributaire de la rivière de la Petite Nation (bassin versant de la rivière des Outaouais) de Saint-André-Avellin, dans la MRC de Papineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec.
 le lac Saint-Sixte, un plan d'eau du bassin versant de la rivière de la Petite Nation et de la rivière des Outaouais, coulant dans Saint-André-Avellin, dans la MRC de Papineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec.

France 
 Saint-Sixte, commune française de la Loire
 Saint-Sixte, commune française de Lot-et-Garonne
 le château Saint-Sixte est un château fort situé à Freistroff en Moselle
 le lac de Saint-Sixte à Merlas, commune française de l'Isère

Voir aussi 
 Saint-Sixt, commune française de la Haute-Savoie
 Sixte de Reims, évêque du .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France